Isaac Asimov, un prolífic escriptor i científic.
 (5020) Asimov, un asteroide de la sèrie (1981 Ex 19)
 Asimov (cràter marcià), un cràter d'impacte al quadrangle Noachis de la regió Noachis Terra del planeta Mart.
 Psicohistòria (Asimov), la ciència matemàtica desenvolupada per Hari Seldon.